Ирурайс-Гауна (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 47,13 км². Население — 511 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

История 
Муниципалитет основан в 1967 году. Центр муниципалитета, город Ирурайс, известен с XIII века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
  Ayuntamiento Iruraiz-Gauna, Web Oficial
 Cuadrilla de Salvatierra
 Junta administrativa del concejo de Trokoniz

Муниципалитеты Алавы